Le Grand Prix moto du Qatar 2007 fut la première manche du championnat du monde de vitesse moto 2007. La compétition s'est déroulée durant le week-end du 8 au 10 mars sur les 5,380 kilomètres du circuit international de Losail au Qatar.

Classement Moto GP

Classement 250 cm³

Classement 125 cm³

Lien externe 
Site officiel de MotoGP

2007
Sport au Qatar en 2007
Qatar
Sport en mars 2007